Semi steht für:
 Tesla Semi, elektrisch betriebene Sattelzug-Zugmaschine

semi steht für:
 lateinisches Präfix mit der Bedeutung „halb“, siehe Liste lateinischer Präfixe #S

SEMI steht für:
 Semiconductor Equipment and Materials International, Branchenverband

Siehe auch:

Abkürzung